Menace (filme britânico de 1934), suspense com Victor Varconi
Menace (filme estadunidense de 1934), suspense com Ray Milland
The Menace (filme), policial com H. B. Warner e Bette Davis
The Menace (álbum), da banda Elastica

Desambiguação